KBFI bezeichnet
 den King County International Airport nach seinem ICAO-Code,
 den Hörfunksender KBFI (Mittelwellensender)

Abkürzung